Корытцево — название населённых пунктов в Московской области России:

 Корытцево — деревня в Можайском районе.
 Корытцево — деревня в Сергиево-Посадском районе.